Georg af Grækenland kan henvise til følgende personer:

 Georg 1. af Grækenland (1845–1913) - konge af Grækenland 1863–1913
 Prins Georg af Grækenland (1869–1957) - søn af Kong Georg 1. af Grækenland
 Georg 2. af Grækenland (1890–1947) - konge af Grækenland 1922–1924 og 1935–1947